Molay puede referirse a:
Molay, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Molay, comuna francesa situada en el departamento de Alto Saona.
Môlay, comuna francesa situada en el departamento de Yonne.